Али́сса Ди́аз (, род. 7 сентября 1985) — американская телевизионная актриса.

Биография 
Алисса Диас родилась в Нортридже, пригороде Лос-Анджелеса. Она получила известность благодаря своей роли в дневной мыльной опере «Как вращается мир» в 2005 году, после ухода из которой начала играть гостевые роли в прайм-тайм сериалах.

Диас снялась в сериале 2011 года «Девять жизней Хлои Кинг», который был закрыт после одного сезона. В начале 2012 года она получила роль Глории Крус в сериале «Армейские жёны». В седьмом сезоне она была повышена до регулярного состава. Перерывах между съемками в «Армейские жёны», Диас появилась в нескольких эпизодах сериала «Дневники вампира».

19 декабря 2019 года Алисса объявила в своём инстаграме о помолвке с автором-исполнителем Густаво Гальяндо. Ровно через год после этого у них родился сын.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США